CD-риппер (, CD grabber, CD extractor) — программа, предназначенная для извлечения цифровой звуковой информации в неструктурированном () формате, записанной на Audio-CD, в файл или на стандартный вывод ().

Иногда под словом риппер () понимают человека, который сделал цифровую копию с CD или винила.

Извлечённые данные могут быть сохранены в формате без сжатия WAV, PCM, сжаты с потерями в такие форматы, как MP3, Ogg Vorbis, или сжаты без потерь. Записями меньшего объёма легче обмениваться в файлообменных сетях, и сжатие позволяет более эффективно использовать дисковое пространство.

Большинство программ для извлечения звуковых данных позволяют автоматически добавлять в полученные файлы метаданные. Файлы формата MP3, например, могут содержать теги ID3 с информацией об исполнителе, названии дорожки, её номером на диске, названием и датой выхода альбома. Многие программы могут получить эти данные из базы данных сигнатур компакт дисков или считав с самого диска, если они записаны на нём в формате CD-TEXT.

Иногда процесс рипа, сжатия и написания метаинформации может быть реализован единым приложением с удобным графическим интерфейсом.

Первой программой для CD рипа в Unix системах была cdda2wav, теперь проект называется cdparanoia.

Словарная статья Jargon File rip отмечает, что сам термин рип появился у энтузиастов компьютерных систем Amiga и обозначал на их сленге извлечение мультимедийных данных из программ.

Средства для считывания данных с AudioCD 
 Windows
 Audiograbber
 CDex
 Exact Audio Copy (EAC) — позволяет получать  копии дисков
 fre:ac

 UNIX
 cdparanoia
 cdda2wav
 Интерфейсы к программам для UNIX
 abcde
 Konqueror (протокол audiocd:/)
 Grip
 JACK
 Asunder
 Sound Juicer

 Mac OS
 iTunes
 X Lossless Decoder

Другие утилиты 
 LAME — один из лучших mp3 кодеков
 EncSpot — утилита для оценки качества mp3-файлов

Примечания

Ссылки 
 словарная статья «rip» в словаре Jargon File
 Audiophile’s Webpage — содержит набор Audio Encoding Utils, куда входят LAME, EAC и MorgoTH MP3Releaser — программа для быстрой подготовки релизов для MP3 сцены

Прикладное программное обеспечение